Mezangijske celice so specializirane celice, ki se nahajajo v neposredni bližini žil nefrona, tj. aferentnih in eferentnih arteriol ter kapilarnega klobčiča (glomerulus). Obstajata dva tipa mezangijskih celic, in sicer
 ekstraglomerulne mezangijske celice,
 intraglomerulne mezangijske celice.

en:Mesangial cell